est un site de mode créé par Sami Biasoni et Agathe Caron. Lancé à la fin de l'année 2010, il se compose essentiellement de photographies de personnes, rencontrées dans un premier temps dans les rues et endroits publics de Paris, choisies pour leur style vestimentaire. Depuis 2012, le site existe toujours mais a cessé son activité.

Depuis, de nombreux liens se sont liés entre le site et des événements (« Plus grand défilé du monde » des Galeries Lafayette) ou partenaires (associations mode de HEC ou de l'ESCP Europe).

Profession de foi

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lookbook.nu
 The Sartorialist
 Photographie de mode de rue

Liens externes 
 
 Book Sami Biasoni Book du photographe Sami Biasoni

Blog
Média lié à la mode